Prvenstvo Hrvatske u boćanju za sezonu 2012./13.

Prva liga

Izvori 
 BK Zrinjevac, 1. HBL 2012./13., ljestvica, preuzeto 18. svibnja 2015.

2012-13